Рафаэ́ль Джига́ншевич Сайфу́ллин (; ) — финский скульптор, автор ряда городских и парковых скульптур из бронзы и керамики; член союза художников России и Финляндии.

Биография 
Родился 24 июня 1952 года в городе Китаб, Узбекской ССР в семье преподавателя русского языка и литературы. Родиной же художник считает дер. Мастяк Кулаткинского района Ульяновской области, откуда родом его предки.

В 1979 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, кафедру керамики и стекла, был учеником выдающегося профессора В. С. Васильковского.

До 1992 года проживал в п.Кикерино в Ленинградской области. Член союза художников России. Работал единственным художником на фарфорово-керамическом заводе «Горн».

С 1992 года проживает в Финляндии в городе Киско, где имеет собственную экспозиционную и рабочую мастерскую «Studio R.» (Uitmuksentie 4). Является членом союза художников России и Финляндии.

В 2015 году участвовал в конкурсе скульптур, посвящённых 130-летию самарского водопровода.

Наиболее известные работы 
Его работы — это в первую очередь мысли и раздумья. Гармония, склеивающая их, рождает произведение. Продукт, который создает художник, — это чувства. Если они возникают, если они трогают, — значит получилось произведение.

Наиболее известные работы:

 2005 — «Onnen hevonen» («»), Турку, Юлеопистонкату.
 2006 — «Tuuli mereltä» («Ветер с моря»), набережная города Ханко.
 2009 — «Lintu» (), Киско, Финляндия.
 2014 — «Пролетарий», на Троицком тракте города Челябинска.
 2014 — «Венер» («Vener»), город Челябинск.
 2015 — «История города», перед драмтеатром города Челябинска.
 2017 — «Onni» («Счастье»). Установлен и открыт 21 июня 2017 года в городе Сало, Финляндия. Скульптура приурочена к 100-летию независимости Финляндии.
 2018 — Конь-Страна, работа установлена в городе Казань на улице Баумана.

Парковые скульптуры «Дриада», «Плачущая роза», «Фея», грустные бронзовые вазы на каменных подиумах своей таинственной патиной органично вошли в парки старинных особняков, имений и живут в гармонии человека с окружающим миром.

«Письмо матери» — любимая работа самого скульптора. Увидев ее, зритель переносится в свою первую детскую любовь к матери, которая дает ключ к пониманию. Этот ключ сопереживания и определяет искусство Рафаэля Сайфуллина.

Выставки 

Более 50 персональных выставок в России, Финляндии, США, Великобритании, Германии, Австрии, Аландских островах.

В Летнем саду, в 1987 году, в знаменитом чайном павильоне Карла Росси состоялась необыкновенно красивая выставка с названием «Дорога в Кикерино», в которой было представлено собрание удивительно поэтичных произведений: «Окно в осень», «Приходите ко мне в гости», «Последний день лета».

В том же году в Америке на страницах самого известного журнала о художественной керамике Ceramics Monthly была напечатана статья A Russian Night, которая привлекла внимание к его творчеству известных керамических студий мира. Выставка «Мой сад» стала результатом его трехмесячной резидент-программы в Тhe Clay Studio в Филадельфии и стала примером уникальных возможностей керамического материала в изобразительном искусстве. Его композиция «Боль» стала экспонатом известного музея Америки, а «История любви», состоящая из двух больших яблок, была приобретена представителями компании Apple и подарена одному из самых известных и богатых людей планеты.

В 1988 году Ленинградский дом дружбы и культуры предложил включить выставку произведений Р. Сайфуллина в программу мероприятий дней культуры Ленинграда в городе-побратиме Турку в Финляндии. Большая персональная выставка состоялась в самом сердце города в здании Старой ратуши и получила всеобщее признание.

В июне — сентябре 2012 года состоялась выставка «Монолог» в Генеральном консульстве России в Турку, Финляндия.

В 2017 году состоялась выставка, приуроченная к 100-летию Финляндии — «Моё Киско» (фин. Minun Kiskoni). В представленных произведениях читалась бесконечная любовь к Финляндии, к уголку земли, где живёт и работает художник.

Семья 
 Первая жена Надия Сайфуллина (скончалась в 2005 г.).
Сын — Камиль, скульптор, кузнец, живёт в Самаре.
 Дочь — Сания, живёт в Хельсинки.
 Сын — Азим, живёт в Хельсинки.
Вторая жена Мирьями Торванен.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Рафаэля Сайфулина

Члены Союза художников СССР
Русские эмигранты четвёртой волны в Финляндии